Les mammouths sont des mammifères disparus de la famille des éléphantidés.
 genre Mammuthus
 espèce Mammuthus primigenius, le mammouth laineux
 espèce Mammuthus columbi, le mammouth de Colomb
 Mammouth fut aussi l'enseigne d'un réseau d'hypermarchés jusqu'en 1996, date à laquelle Auchan a fusionné avec Docks de France, propriétaire de l'enseigne.
 Mammouth est un type de locomotive à vapeur
 Le Mammouth était un remorqueur de haute mer de la marine nationale française, en service de 1917 à 1963